Балка Безіменна — балка (річка) в Україні у Шишацькому районі Полтавської області. Права притока річки Грузької Говтви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 10,02 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,29  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,08 . Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Великий Перевіз. Тече переважно на південний схід через село Пелагеївку і у селі Пришиб впадає у річку Грузьку Говтву, праву притоку річки Говтви.

Цікаві факти 
 У селі Пелагеївка балку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Полтавській області. Проходить територією Лохвицького та Лубенського районів через Лохвицю—Вирішальне—Лубни. Загальна довжина — 59.8 км.).
 У XX столітті на балці існували птице-тваринна ферма (ПТФ), газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Полтавської області
Статті про річки Полтавської області без зображення в картці
Річки Миргородського району
Річки України без назви